Луций Скрибоний Либон () e име на римските политици:

 Луций Скрибоний Либон (трибун 216 пр.н.е.), народен трибун 216 пр.н.е.
 Луций Скрибоний Либон (претор 204 пр.н.е.), син на Луций Скрибоний Либон (трибун 216 пр.н.е.)
 Луций Скрибоний Либон (едил 193 пр.н.е.), едил 193 пр.н.е.
 Луций Скрибоний Либон (трибун 149 пр.н.е.), народен трибун, историк, син на Луций Скрибоний Либон (едил 193 пр.н.е.)
 Луций Скрибоний Либон (претор 80 пр.н.е.), женен за Сенция, баща на Луций Скрибоний Либон (консул 34 пр.н.е.)
 Луций Скрибоний Либон (консул 34 пр.н.е.), консул 34 пр.н.е., брат на Скрибония
 Луций Скрибоний Либон (консул 16 г.), син на Луций Скрибоний Либон (консул 34 пр.н.е.)